Гине́а () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Ансельмо Гинеа (1854—1906) — испанский живописец.
 Эмилио Гинеа (1907—1985) — испанский учёный-ботаник.